Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликино-Дулёвский лицей (МОУ Ликино-Дулёвский лицей) — является муниципальное автономное образовательное учреждение в городе Ликино-Дулёво, находящееся в ведении Орехово-Зуевского городского округа Московской области. Основан в 1887 г.

Основание

Первые шаги 
С 1887 года в Дулёве существовало двухклассное училище. Оно помещалось в двухэтажном деревянном здании в центре города. Наверху жили учителя, внизу располагались три классных комнаты. Срок обучения составлял 5 лет. Учителями становились дети служителей церкви и крупных служащих. По окончании училища дети поступали на завод.

После Октябрьской революции 1917 года количество детей заметно увеличилось. Помещений не хватало. Классы были разбросаны по разным уголкам города.

Новая школа 
В 1929 году начали строить новую школу. Строителям пришлось вырубить немало вековых сосен, чтобы закончить фундамент. 17 сентября 1931 года открылись двери новой школы с семилетним обучением — школы № 1.

В ней учились дети из Ликина, Дулева, окрестных деревень. Здание было 4-этажным с огромными окнами, светлыми классами, широкими коридорами, высокими потолками. Но детей было столько, что даже в этом огромном здании учились в три смены.

Кудрявцев Захар Фомич 
Директорами в разные годы были: Кудрявцев Захар Фомич, Бухаринский К. А., Карасев К, Шипов В. И., Киршин (несколько месяцев), Головкин В. Г., Горный А. И.

В первые годы плохо действовала система отопления, не было наглядных пособий, не было учебников. В октябре лопнули трубы и школу залило. Пришлось вернуться в старые школы и приспособленные помещения, занятия в новой школе возобновились лишь через два месяца. Территория вокруг школы была завалена строительным мусором, всюду — ямы с водой. После уроков учителя приводили в порядок школьный двор, мастерили вместе с учениками наглядное пособие для занятий. До 1936 года отсутствовала канализация.

Постепенно всё стало налаживаться. Ученики с увлечением учились, работали в хорошо оборудованных мастерских. В школе было открыто большое количество кружков, она всегда славилась своей художественной самодеятельностью. В 1936 году школа № 1 получила статус средней школы, был объявлен набор в 8-й класс.

Первый выпускной бал состоялся в 1939 году, школу закончили 19 человек.

Школа в период Великой Отечественной Войны

Школа в период ВОВ 
Многие выпускники ушли на фронт защищать свободу и независимость Родины. Многие из них не вернулись.

Вместе со своими учениками уходили на фронт и учителя. Сложили свои головы за Родину Брызжин Владимир Васильевич, Куликов Георгий Григорьевич, Тулупов Алексей Николаевич — учитель физкультуры.

Школа тоже «воевала». С 1941 по 1946 год Дулёвская средняя школа № 1 была эвакогоспиталем № 2933. В медперсонал госпиталя входила учительница физкультуры — Галина Алексеевна Шубёнкина. Раненые начали поступать сюда с сентября 1941 года. Учебные класса стали палатами для раненых. Школьники были расформированы по другим школам города и занимались в три смены.

На первом этаже, на месте буфета, была кухня, а рядом продуктовый склад. В спортзале размещались камеры хранения вещей, парикмахерская, санпропускник. На втором этаже, на месте канцелярии, была раздевалка. В широком коридоре — столовая. В кабинете директора находился кабинет начальника госпиталя. Сначала им был Фридман, а потом — до конца — Леонид Григорьевич Прикупец, родом из Орехово-Зуева. На третьем этаже в кабинете физики — операционная и перевязочная.

Главным врачом была Нина Фёдоровна Шацкая. Вместе с Леонидом Григорьевичем они оперировали раненых, а помогала им операционная сестра — Антонина Ивановна Зуйкова. На 4-ом этаже была палата офицеров. В кабинете завучей (ныне это кабинет № 39) — политотдел. Помощником политрука был Афанасий Дмитриевич Коновалов, комиссаром — Сергей Александрович Рыжов.

Школьный чердак служил наблюдательным пунктом, там стоял пулемёт, у которого дежурили по очереди выздоравливающие бойцы. Начальник госпиталя и комиссар жили непосредственно в госпитале.

Старшими медсёстрами работали Валентина Моисеевна Яснецова — 3-е отделение и Мария Михайловна Знатнова — 2-е отделение.Из воспоминаний В. М. Яснецовой: «Обслуживала я 300 тяжелораненых. Они поступали из полевых госпиталей, где им оказывали первую помощь. Поезда с ранеными прибывали по железной дороге, что сзади школы. От неё на лошадях, санках, иногда прямо на себе раненых доставляли в школу. Во время приёма больных сутками не спали. Очень тяжело приходилось санитаркам: они разносили тяжелораненых на носилках по палатам».В кабинете № 13 была палата, где лежали раненные в позвоночник. Они требовали особого ухода. М. М. Знатнова вспоминала: «Раненых насчитывалось более тысячи человек. Все коридоры и палаты были заставлены кроватями».Среди бойцов, поступивших в госпиталь, были люди разных национальностей. А. Д. Коновалов: «В одной палате лежали только казахи. Её оборудовали и украсили так, как они хотели. С большим трудом им достали книги на родном языке».Лидия Павловна Сёмина, Антонина Петровна Стронова, Елена Филипповна Рудакова работали в пищеблоке на раздаче: забота о питании раненых было делом всего медперсонала. Порой приходилось брать лошадь и ехать по деревням за продуктами. Г. А. Шубёнкина работала методистом по лечебной физкультуре. Учила двигаться тех, кто был надолго прикован к постели. Татьяна Ивановна Кискина работала и на кухне, и нянечкой. В 1942 году её сын-подросток стал работать в сапожной мастерской при госпитале.

Елена Пахомовна Лебедева — солдатский донор, спасла жизни многих раненых, работала санитаркой в офицерской палате. Санитарка санпропускника Евдокия Тимофеевна Володина рассказывала: «Очень часто приходилось принимать до сотни раненых в сутки: мыть их, перевязывать. Часов не замечали, некогда было … очень уставали. Тех, кому было уже не помочь, хоронила на городском кладбище в братской могиле, где стоял памятник павшим героем (Парк города Ликино-Дулёво)».С большой любовью встречали раненые пионеров города. Ребята часто приходили в госпиталь, выступали с концертами, дарили подарки, которые делали сами: вязаные вещи, цветы, сувениры, кисеты (мешок для табака), платки. Рассказывает Александра Епифановна Голякова: «Мы с моими учениками часто приходили сюда. Ребята писали письма за тяжелораненых, кормили их, чинили одежду, показывали концерты. Я сама не раз выступала, пела песни. Ребята рассказывали бойцам о своей учёбе, как бы отчитываясь перед теми, кто ценой собственной жизни стал на защиту их будущего».

Новая жизнь. Окончание войны 
После войны в коридорах школы вновь зазвучал школьный звонок и голоса детворы. На уроки пришли учителя-фронтовики, гордость школы.

 Ия Николаевна Тодорская в 1942 году была направлена из пединститута в 656-й отдельный линейный батальон связи, который обслуживал штаб фронта, сначала Западного, затем — Белорусского. Войну закончила в Восточной Пруссии. В 1949 году она переступила порог нашей школы, избрав профессию учителя. На протяжении 42 лет работала сначала учителем математики, а с 1959 года завучем школы, выпускницей которого она стала в 1940 году. «Отличник просвещения», Почётный гражданин нашего города, Ия Николаевна была наставником многих учителей школы. В январе 2002 года И. Н. Тодорской не стало. Перестало биться сердце Учителя.
 Иван Владимирович Российский преподавал физику и математику. В рядах советской армии находился с 1939 по 1946 года. Служил в войсках связи и противовоздушной обороны в составе Киевского Особого Военного Округа.
 Алексей Васильевич Рунов — военрук школы. В 1939 году по комсомольской путёвке из 10-го класса поступил в Вольское авиационное техническое училище. Затем был направлен в авиаполк на территории Западной Украины, с которым прошёл всю войну.
 Фёдор Васильевич Мигдалов — преподаватель труда. Военную службу начал в 1937 году в Белоруссии в качестве радиста-пеленгаторщика. Участвовал в разгроме милитаристской Японии.
 Антонина Климентьевна Блаженнова — учитель географии. Во время войны служила в зенитной артиллерии. Защищала Москву, дошла до Берлина.
 Пётр Павлович Филиппов — преподаватель русского языка и литературы. Ушёл на фронт в 1942 году, сначала был сапёром, затем служил при штабе армии. В мирное время награждён орденом «Знак почёта», «Трудового красного знамени», «Отличник народного просвещения».

Новая эпоха

«Школа Зубко» 
15 июня 1949 год — это особый день в летописи школы. «Я — директор Дулёвской средней школы № 1. Коллектив большой, опытный, умный коллектив. Принимая школу, коллектив учителей, коллектив учащихся в душе боялся, переживал: как я справлюсь с такими сильными, маститыми, эрудированными учителями. Решил — работать и работать по всем направлениям, быть человеком, быть директором. Я твёрдо усвоил, что директор школы — учитель учителей и воспитатель воспитателей. С такими мыслями я принял школу и отработал честно 32 года». (Из дневника В. Я. Зубко)Василий Яковлевич Зубко — это уже не страница, а целая эпоха в летописи нашей школы, «школы Зубко».

Участник войны — В. Я. Зубко — первое боевое крещение принял в боях за город Двинск 25 июня 1941 года. В январе 1942 года он уже был комиссаром.

В 1944 году назначен комбатом в морской бригаде, с нею побывал в Финляндии и Норвегии. В 1945 году освобождал Польшу, Чехословакию, Германию, побывал и на Дальнем Востоке. Демобилизовался в звании капитана и в 1946 году приехал в наш город. Был сначала инспектором школ района, а с 1949 года — директор нашей школы. «Отличник народного просвещения», 47 лет проработал на педагогическом поприще.

Этот период коллектива школы не случайно назван «школой Зубко». Школа расцвела в эти годы, как фруктовый сад около неё. Кстати, здесь «директором» многие годы был учитель химии Василий Васильевич Чижов.

В этом саду росли фрукты и овощи, а в школе росли ученики и учителя, рос потенциал школы, росла её популярность.

В эти годы была введена кабинетная система, производственное обучение на базе предприятий города. Школа показывала высокие результаты обучения. В этом, несомненно, заслуга учителей. Таких, как Г. А. Пуговкина, М. П. Кузнецова, Л. П. Конькова, М. Ф. Аникина, З. П. Филиппова, Н. И. Куперман, С. Г. Розонова и многих других. В. Я. Федоточкина — завуч школы — курировала гуманитарный цикл, прекрасный преподаватель истории, отличный наставник молодёжи.

Частые поездки в музеи, театры, на природу сближали коллектив, духовно обогащали.

В. Я. Зубко пользовался большим авторитетом среди учителей, учеников и родителей.

В школе образовались учительские династии — Тодорских, Маревичевых-Калининых (четвертые поколения), Ермиловых-Конторщиковых, Потемкиных-Журавлевых, Филипповых-Кузнецовых.

С 1957 года существует школьный краеведческий музей. А начиналось все просто с краеведческого уголка в классе. Вскоре материала стало так много, что встал вопрос об отдельном помещении. Но В. Я. Зубко решил её весьма неожиданно. Просто переоборудовал один из туалетов на втором этаже. Здесь и был открыт в 1957 году музей.

Вячеслав Леонидович Тимаков 
В 1981 году В. Я. Зубко передал бразды правления бывшему выпускнику школы — Вячеславу Леонидовичу Тимакову. Символический ключ школы В. Я. Зубко передал В. Л. Тимакову на торжественном вечере, посвящённом 50-летнему юбилею школы.

Вячеслав Леонидович Тимаков на протяжении 14 лет руководил большим педагогическим коллективом.

«Школа года 97» 
В 1994 г. не стало директора школы Вячеслава Леонидовича Тимакова, коллектив возглавила первая и единственная женщина-директор Татьяна Владимировна Мусакова — выпускница, преподаватель физики, бывший завуч школы.

Энергичная женщина сохранила традиции школы. Администрация: директор, завучи — Т. А. Бурлакова, Л. Ф. Яснецова, М. Н. Тимкина, создав команду творческих людей, внедрили много инноваций в учебный процесс. В 1997 году школа участвует во Всероссийском конкурсе и получает звание «Школа года 97». В 1999 году Татьяна Владимировна признана директором Года. В 2001 г. школа прошла лицензирование и получила статус — Муниципальное общеобразовательное учреждение (МОУ) — Ликино-Дулевская общеобразовательная средняя (полная) школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов.

Современное образование

Новый уровень инновационного развития 
В 2002 году произошла очередная смена директоров. Коренной житель города Орехово-Зуево — Александр Павлович Гогин — встал у руля школы.

С появлением А. П. Гогина школа выходит на новый уровень инновационного развития, вместо электрической печатной машинки появляется первый компьютер. Увеличивается количество конкурсов районного, областного и Всероссийского уровня, в которых принимает участие школа. Занимая призовые места, получая гран-при и денежные вознаграждения, продолжается техническое оснащение учебного заведения. Появляются компьютерные классы, приобретается необходимое оборудование для занятий естественными науками, интерактивные средства обучения, обновляется мебель, территория и сама школа. Процесс получения знаний принимает мультимедийный характер, что соответствуют современным тенденциям.

Внедрение инновационных средств обучения приводит к тому, что в 2005 году школе с углублённым изучением отдельных предметов присвоен статус лицея. Аттестация, состоявшаяся в 2013 году, подтвердила неизменность высокого образовательного уровня.

Учащиеся лицея ежегодно участвует в различных предметных и творческих конкурсах, олимпиадах, всегда получая призовые места. Имеют высокие показатели сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Большой процент выпускников являются медалистами и успешно поступают в ведущие вузы России.

От инноваций к «Точке роста» 
В 2017 году Ликино-Дулёвский лицей возглавил Тимофеев Сергей Валентинович, учитель русского языка и литературы (финалист профессионального конкурса "Учитель года России — 2000) и опытный директор, 15 лет проработавший в этой должности в Малодубенской средней общеобразовательной школе.

Под его руководством лицей продолжил работать в приоритетном направлении повышения качества образования: только за последние 4 года школа выпустила 56 золотых медалистов, которые поступили в ведущие вузы России. За это же время Ликино-Дулёвский лицей дважды был отмечен в рейтинге лучших школ Московской области. В лицее созданы оптимальные условия для профессионального роста учителей. 51 педагог имеет высшую квалификационную категорию, среди них эксперты предметных комиссий Государственной итоговой аттестации и эксперты педагогических аттестационных групп Московской области, а также члены жюри профессиональных и творческих конкурсов различных уровней и направлений.

С 2021 года в рамках проекта «Современная школа» в лицее организован центр «Точка роста», который предполагает формат урочного и дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Это уникальная среда, предназначенная для ускоренного развития ребёнка по различным образовательным направлениям.

Новое здание 
В 2021 году в Ликино-Дулёве построено и введено в эксплуатацию новое школьное здание, которое стало одним из корпусов Ликино-Дулёвского лицея. Объединённое общеобразовательное учебное заведение возглавила Павлова Анна Сергеевна.

Ликино-Дулёво
Школы Московской области